Accused bezeichnet:

Filme

 Accused (Film, 1936), Film mit Googie Withers
 Accused (Film, 1964) (Obžalovaný), tschechoslowakischer Film
 The Accused (Film, 1949), Film mit Loretta Young und Robert Cummings
 The Accused (Film, 1960), argentinisches Drama
 Angeklagt (1988), US-amerikanischer Spielfilm von Jonathan Kaplan

Fernsehen

 Accused (Fernsehserie, 1958), Gerichts-Fernsehserie
 Accused – Eine Frage der Schuld, britische TV-Anthologie-Serie

Musik

 The Accüsed, eine US-amerikanische Hardcore-Punk- und Thrash-Metal-Band